Роги — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Роги — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Роги — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Роги — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Роги — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Роги — село в Дубоссарском районе.

Россия 
 Роги — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Роги — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Роги — деревня в Осташковском городском округе Тверской области.

Украина 
 Роги — село в Маньковском районе Черкасской области.

Другое 
 Роги — северное племя, покорённое, по сообщению готского историка VI века Иордана, Германарихом.

См. также 
 Большие Роги
 Роги-Илецкий — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Малые Роги — деревня в Жлобинском районе Гомельской области Белоруссии.
 Толстые Роги — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.